Цумпт, Август Вильгельм (1815—1877) — немецкий филолог, племянник Карла Готтлиба Цумпта.
 Цумпт, Карл Готтлоб  1792—1849) — немецкий филолог, дядя Августа Цумпта.
Цумпт, Фриц Конрад Эрнст (1908—1985) — немецкий энтомолог (диптеролог),

Примечания